Baljevac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Baljevac, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Baljevac, un village situé dans la municipalité d’Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Baljevac, une ville située dans la municipalité de Raška, district de Raška.